Агнець:
 Агнець — те саме, що ягня.

Релігія 
 Агнець Божий — вираз символізує євангельського Ісуса Христа, який своєю жертвенною смертю на хресті спокутував гріхи людей.
 Агнець (літургія) — хліб для Євхаристії.

Фільм 
  —  / (Agnus Dei, Косово)

Посилання 
 Агнець  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія